Op het toernooi van Wimbledon in 2006 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 juni tot en met 9 juli. De als eerste geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan wonnen het toernooi door in de finale de als zesde geplaatste Fransman Fabrice Santoro en de Serviër Nenad Zimonjić met 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2006